Дже́ннифер То́мас (; ) — австралийская кёрлингистка.

В составе смешанной парной сборной Австралии участник двух  (лучший результат — семнадцатое место в ). Двукратная .

Достижения 
 : золото (2007, 2008), серебро (2011), бронза (2010).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Частная жизнь 
Родилась и выросла в США, там же начала заниматься кёрлингом в 1998, в возрасте 34 лет, в кёрлинг-клубе Chicago Curling Club (Чикаго), затем в 2006 переехала в Австралию. Замужем, род деятельности — домохозяйка.

Примечания 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Австралии
Чемпионы Австралии по кёрлингу